Бух — прізвище (Buch)

Бух — містечко та громада в землі Форарльберг
 Бух-ін-Тіроль —  громада округу Швац у землі Тіроль

Бух (Рейн-Гунсрюк) — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Бух (Рейн-Лан) — громада в землі Рейнланд-Пфальц
 Бух (Швабія) — громада в Німеччині, федеральна земля Баварія
 Бух-ам-Бухрайн — громада, федеральна земля Баварія
 Бух-ам-Вальд — громада, федеральна земля Баварія
 Бух-ам-Ерльбах — громада, федеральна земля Баварія

Бух — громада в кантоні Шаффгаузен
 Бух-ам-Ірхель — громада в кантоні Цюрих